Перуджинский университет () — один из крупнейших и старейших университетов Италии. Находится в г. Перуджа. 

Следует отличать данный университет от , основанного в 1921 году.

История 
Перуджинский университет стал одним из первых свободных университетов в Италии. Он был основан 8 сентября 1308 на основании буллы папы Климента V. Фактически учебное заведение, где преподавались медицина и право, существовал уже с начала 1200-х гг. на средства коммуны города Перуджа.

1 августа 1318 папа Иоанн XXII даровал университету право присуждать учёные степени по гражданскому праву и каноническому праву, а 18 февраля 1328 — по медицине и искусству.

Во времена Бартоло да Сассоферрато университет пользовался настолько высокой репутацией, что говорили, что на небе есть три светила (tria lumina in orbe): Болонья, Париж и Перуджа.

19 мая 1355 император Карл IV издал эдикт в подкрепление папских булл, которым предоставил университету статус имперского с тем, чтобы содействовать возрождению города после эпидемии чумы в 1348—1349 гг.

В 1477—1480 гг. — профессором университета был математик, один из основоположников современных принципов бухгалтерии Лука Пачоли.

В 1362 кардинал Никколо Капоччи основал Collegium Gregorianum (позднее получивший новое название «Древняя мудрость», ), который согласно учредительному документу мог вмещать 40 молодых людей. Во время визита в город 11 октября 1371 папа Григорий XI поднял статус новосозданного факультета теологии до уровня Studium Generale (науки общего профиля). В 1811 г., при Наполеоне, факультет был закрыт, а его собственность передана университету.

В 1426 по инициативе Бенедетто Гуидалотти, епископа Реканати, и с одобрения папы Мартина V, был создан Коллегиум святого Иеронима, позднее переименованный в «Новую мудрость», . Имелось бесплатное общежитие для приезжих студентов, которые не могли платить за своё обучение. Коллегиум слился с университетом в 1829 году.

После реставрации понтифика (1814—1860) папа Пий VII вновь открыл «Новую мудрость» под названием Коллегиум Пия, , а 27 августа 1824 Лев XII сделал его главным коллегиумом университета.

Во время якобинской республики, в 1798 г., университет сменил своё местонахождение в результате экспроприации старого монастыря Convento Olivetano di Monte Morcino, где до настоящего времени находится его главное здание.

В результате воссоединения Италии в 1860 г. университет был отдан под управление Ректора и городского совета, что, наряду с утверждением нового устава по образцу Болонского университета, поместило его под контроль правительства. В 1930-е гг., благодаря ректору Паоло Орано, на факультете политологии началось преподавание дисциплины по изучению общественного мнения. С 1944 г. и по настоящее время, в особенности в период ректорства Джузеппе Эрмини количество студентов существенно возросло и составило 15000 человек в 1970 г., а количество факультетов возросло до 10 (в настоящее время — 11).

Символика 
На официальной эмблеме университета слева, на голубом поле, изображён Геркулафл, один из святых покровителей города, а справа на красном поле — грифон, символ города. Они символизируют духовные и светские власти, которые содействовали становлению университета в его ранние годы.

Организация 
Главный офис университета находится в г. Перуджа, где преподаётся большая часть его программ. Также действует Научно-педагогический центр в г. Терни, где преподаются многочисленные курсы для разных факультетов (медицина и хирургия, инженерное дело, экономика, политология, педагогика, литература и философия). Спецкурсы читаются в различных городах Умбрии — они рассредоточены по таким городам, как Ассизи, Читта-ди-Кастелло, Фолиньо, Нарни, Орвието, Сполето.

В гастоящее время в университете обучается около 28000 студентов. Среди исследовательских центров следует отметить центр исследований инновационных наноматериалов для применения в химии, физике и биомедицине (в Терни), центр инновационных научных технологий в археологии, истории и искусстве и Центр изучения пива (Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra, CERB).

Факультеты 
 Сельское хозяйство
 Экономика
 Фармацевтика
 Юриспруденция
 Инженерное дело
 Литература и философия
 Педагогика
 Медицина
 Ветеринария
 Математика, физика и естественные науки
 Политология

Примечания 

Перуджа
Университет Перуджи